Дзялдово (польск. Działdowo, нем. Soldau) — многозначный термин.

 Дзялдово — город в Польше, входит в Варминско-Мазурское воеводство, Дзялдовский повят.
 Дзялдово (гмина) — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Дзялдовский повят, Варминско-Мазурское воеводство.
 Дзялдово (концентрационный лагерь) — нацистский концентрационный лагерь.